Die 16. IISHF Junioren-Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft wurde vom 2. November bis zum 3. November 2013 in Düsseldorf, Deutschland ausgetragen. Spielort war der Sportpark am Niederheid.

Teilnehmer

Vorrunde

Finalrunde 

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlussplatzierungen

All-Star Team

Statistik 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Einzelnachweise 

Junioren#2013
Sportveranstaltung 2013
Sportveranstaltung in Düsseldorf